Емцев — русская фамилия. Известные носители:
 Емцев, Борис Тихонович (1919—2017) — советский специалист в области гидромеханики, профессор, доктор технических наук.
 Емцев, Всеволод Тихонович (1924—2017) — учёный-почвовед, микробиолог, доктор биологических наук, профессор.
 Емцев, Михаил Тихонович (1930—2003) — русский писатель-фантаст, прозаик.
 Емцев, Олег Павлович (1951—2011) — украинский артист эстрады, клоун-мим.

См. также 
 Емцов